Sveriges håndboldlandshold er det nationale håndboldlandshold i Sverige, og kontrolleres af landets håndboldforbund, Svenska Handbollförbundet. Holdet er et af de historisk stærkeste landshold i verden, med såvel fire VM-titler, fem EM-titler samt fire OL-sølvmedaljer.

Resultater

Sommer-OL 
  1936 Berlin: Ikke Kvalificeret
  1972 Münich: 7.-plads
  1976 Montreal: Ikke Kvalificeret
  1980 Moskva: Ikke Kvalificeret
  1984 Los Angeles: 5.-plads
  1988 Seoul: 5.-plads
  1992 Barcelona: 
  1996 Atlanta: 
  2000 Sydney: 
  2004 Athen: Ikke Kvalificeret
  2008 Beijing: Ikke Kvalificeret
  2012 London: 
  2016 Rio de Janeiro: 11.-plads
  2020 Tokyo: 5.-plads

VM 
  VM 1938: 
  VM 1954: 
  VM 1958: 
  VM 1961: 
  VM 1964: 
  VM 1967: 5.-plads
  VM 1970: 6.-plads
  VM 1974: 10.-plads
  VM 1978: 8.-plads
  VM 1982: 11.-plads
  VM 1986: 4.-plads
  VM 1990: 
  VM 1993: 
  VM 1995: 
  VM 1997: 
  VM 1999: 
  VM 2001: 
  VM 2003: 13.-plads
  VM 2005: 11.-plads
  VM 2007: Ikke Kvalificeret
  VM 2009: 7.-plads
  VM 2011: 4.-plads
  VM 2013: Ikke Kvalificeret
  VM 2015: 10.-plads
  VM 2017: 6.-plads
 / VM 2019: 5.-plads
  2021:  
 / VM 2023: 4.-plads

EM 

*Angiver uafgjort og inkluderer knockout kampe afgjort på straffekast.
**Guld som baggrundsfarve indikerer at holdet vandt mesterskabet. Rød grænsefarve indikerer at turneringen blev afholdt på hjemmebane.

Seneste trup 
Den seneste svenske landsholdstrup ved EM i herrehåndbold 2022 i Ungarn/Slovakiet. 

Cheftræner:  Glenn Solberg

Kendte spillere 
 Per Carlén
 Björn "Lurch" Andersson
 Bengt Johansson
 Stefan Lövgren
 Mats Olsson
 Staffan Olsson
 Magnus Wislander
 Ljubomir Vranjes
 Pierre Thorsson
 Magnus Andersson
 Ola Lindgren
 Erik Hajas
 Johan Petersson
 Peter Gentzel

Referencer

Eksterne henvisninger 
Sveriges håndboldforbunds hjemmeside

Herrehåndboldlandshold
Håndboldlandshold (herrer)